Epigenes (griechisch ) ist:

 Epigenes von Sikyon (6. Jh. v. Chr.), griechischer Tragiker
 Epigenes (Komödiendichter) (4. Jh. v. Chr.)
 Epigenes (Sohn des Antiphon), ein Schüler des Sokrates
 Epigenes von Byzanz (2. Jh. v. Chr.), griechischer Astrologe
 Epigenes (Feldherr) (3. Jh. v. Chr.), seleukidischer General
 Epigenes (Mondkrater), benannt nach Epigenes von Byzanz

Siehe auch:
 Epigenese